Sari steht für:
 Sari (Kleidung), ein indisches Kleidungsstück für Frauen
 Sari (Stadt), Stadt im Iran
 Sari (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Mazandaran im Iran
 Sari (Vorname), ein weiblicher und männlicher Vorname
 Sari, eine Aldeia im Suco Lauala (Osttimor), siehe Lauala

Sari ist der Familienname folgender Personen:
 Ada Sari (1886–1968), polnische Opernsängerin
 Deniz Sari (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Georges Sari (1925–2012), griechische Schriftstellerin und Schauspielerin
 Gustiani Megawati Sari (* 1989), indonesische Badmintonspielerin, siehe Gustiani Megawati
 Rosyita Eka Putri Sari (* 1996), indonesische Badmintonspielerin
 Sencer Sarı (* 1982), türkischer Keramiker und Bildhauer
 Shinta Mulia Sari (* 1988), singapurische Badmintonspielerin
 Sri Maya Sari (* 1994), indonesische Sprinterin
 Yusuf Sarı (* 1998), türkischer Fußballspieler

Sarı steht für:
 Sarı, türkischer Familienname – zu Namensträgern siehe dort

SARI steht für:
 Serotonin-(5-HT2)-Antagonist-und-Wiederaufnahme-Hemmer, siehe Trazodon
 Surveillance der Antibiotikaanwendung und der bakteriellen Resistenzen auf Intensivstationen, Methode zur kontinuierlichen Überwachung nosokomialer Infektionen
 Severe Acute Respiratory Infection – epidemiologischer Sammelbegriff für schwere Atemwegsinfektionen wie bakterielle Pneumonien, Influenza oder COVID-19
 Flughafen Puerto Iguazú (ICAO-Code), argentinischer Flughafen

Siehe auch:
 Saari
 Sari-Sari Falls
 Sarry
 Sary (Begriffsklärung)

Abkürzung